Автоматизація проектування електронних схем ()
 Подійно-орієнтована архітектура ()